Ребе́лль (; , мятежный, непокорный) — многозначное слово французского происхождения.

Фамилии
 Ребелль, Анри Тома — французский дивизионный генерал.
 Ребелль, Жан-Жак — французский бригадный генерал.
 Рёбелль, Жан-Франсуа, (1747—1807) — французский политический деятель французской революции.
 Ребелль, Фриц (1905—1990) — немецкий футбольный тренер.

Другое
 Ребелль — союз марксистско-ленинской молодежи Германии.

См. также 
 Ребель